ProOnze é uma marca esportiva de chuteira e uniformes, conhecida por fornecer produtos para equipes de pouca expressão.

Já forneceu também material esportivo para grandes clubes como Botafogo, Bahia e Atlético Paranaense.
Porem pouco se ouve falar na marca.

Empresas de artigos esportivos do Brasil
Empresas de artigos esportivos